Флаг Альше́евского района является официальным символом муниципального образования Альшеевский район Республики Башкортостан Российской Федерации и служит знаком единства его населения.

Флаг утверждён 6 июля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3195.

Существует две версии решения Совета муниципального района Альшеевский район от 6 июля 2006 года № 92 об утверждении флага которые отличаются названием решения и описанием флага.

Действующий флаг

Описание 
«Флаг муниципального района Альшеевский район представляет собой прямоугольное полотнище зелёного цвета с соотношением ширины к длине 2:3, в центре которого голубой диск, окаймлённый башкирским орнаментом „кускар“ жёлтого цвета, ограниченный внизу дубовой ветвью жёлтого цвета, на которой (внутри кольца) сидит обращённый к древку сокол жёлтого цвета. Габаритная высота диска составляет 3/4 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности муниципального района.

На зелёном полотнище, означающем в геральдике плодородие, изобилие, а также спокойствие, радость и мир, изображён лазоревый круг, окаймлённый золотым башкирским орнаментом «кускар». Окружность — знак вечного движения. Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, величие, самостоятельность и достоинство района. Орнамент «кускар» в виде завитков рогов — знак кочевого скотоводческого народа и символ трав, означает, что в экономическом благополучии района большое место занимает сельское хозяйство.

Голубой цвет — это символ надежды, духовности и нравственности.

Дубовая ветка и сокол () — это дерево и птица башкирского рода Мин, потомки которого проживают на территории района. Это уважение к памяти предков, преемственность и наказ будущим поколениям о сохранении традиций.

Первая версия

Описание 
«Флаг муниципального района Альшеевский район представляет собой прямоугольное двухцветное полотнище со знаком — тамгой, состоящее из горизонтальных равновеликих по ширине полос зелёного, белого, зелёного цветов на лицевой и оборотной сторонах.

В центре белой полосы золотистым цветом изображён знак — тамга () племени минцев, населяющих район. Соотношение ширины флага к его длине — 1:2».

Обоснование символики 
Во флаге муниципального района зелёный цвет означает свободу, вечность жизни, белый — миролюбие, открытость, жёлтый — цвет возрождения, процветания.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением сокола
Флаги с изображением дубовых листьев